Piramidy – powieść Terry'ego Pratchetta
 Piramidy – blokowisko skalne w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Piramidy – zespół muzyczny, którego liderem jest Piotr Kajetan Matczuk